Ел Хоруљо има више значења:

 Ел Хоруљо (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хоруљо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику